Аројо Запоте има више значења:

 Аројо Запоте (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Запоте (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Запоте (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Запоте (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику